Păunescu o Paunescu es un apellido rumano. Puede referirse a, por orden alfabético:

 Adrian Păunescu (1943-2010), poeta, periodista y político rumano.
 Bobby Păunescu(ro) (n. 1974), director de cine rumano y guionista.
 George Păunescu(ro) (n. 1961), pintor rumano.
 Nucu Păunescu(ro) (1912–1980), actor rumano.
 Viorel Păunescu, presidente (1998-2003) del FC Steaua Bucarest.